Calyptopogon kan syfta på:

 Calyptopogon (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Calyptopogon (växter) – ett släkte av växter